Divizia „B” Centru este o competiție fotbalistică din Republica Moldova, care împreună cu Divizia „B” Sud și Divizia „B” Nord formează eșalonul al 3-lea din sistemul fotbalistic local.

Cluburile sezonului 2015–16 

 CS Anina
 FC Bogzești
 FC Codru Juniori
 CSF Cricova
 FC Cruiz
 CFR Ialoveni
 CS Politeh
 Sinteza Căușeni

Câștigători

Clasament ediția 2015-2016

Vezi și 
 Divizia „A”
 Divizia „B” Nord
 Divizia „B” Sud
 Divizia Națională

Legături externe
Divizia „B” Centru 2015-2016 pe soccerway

Fotbal în Republica Moldova